Municipio de Licking puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Licking (condado de Crawford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Licking (condado de Blackford, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Blackford.
 Municipio de Licking (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Licking (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.
 Municipio de Licking (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.